Le nom sarba peut désigner :

Toponyme 

 la ville de Sarba au Liban.
 la localité de Sarba au Burkina-Faso.

Autre 
 la sîrba, ou sârbă, une danse traditionnelle roumaine ;